Preslaw steht für:

 Historischer Name der bulgarischen Stadt Weliki Preslaw
 Preslaw (Ukraine); Dorf in der ukrainischen Oblast Saporischschja